Баранка де Енмедио има више значења:

 Баранка де Енмедио (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка де Енмедио (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику